Пітер Паркер () — таємна особистість персонажа Людини-павука в Marvel Comics.

Пітер Паркер також може посилатися на:

 Сер Пітер Паркер, 1-й баронет (1721–1811) — британський адмірал і член парламенту, друг і покровитель адмірала Нельсона
 Сер Пітер Паркер, 2-й баронет (1785–1814) — англійський морський офіцер
 Пітер Паркер (лікар) (1804–1888) — перший протестантський медичний місіонер до Китаю
 Пітер Паркер (британський бізнесмен) (1924–2002) — голова Ради британських залізниць, 1976–1983
 Пітер Паркер (автор) (нар. 1954) — британський біограф і журналіст
 Пітер Паркер (арбітр) (нар. 1959) — австралійський суддя з крикету

у художній літературі :

 Пітер Паркер (серія фільмів Сема Реймі) — персонаж, якого зобразив Тобі Маґвайр у трилогії Сема Реймі про Людину-павука.
 Пітер Паркер (серія фільмів «Нова Людина-павук») — персонаж, якого зобразив Ендрю Ґарфілд у серіалі Марка Вебба «Дивовижна людина-павук».
 Пітер Паркер (Кіновсесвіт Marvel) — персонаж, якого зобразив Том Голланд у Кіновсесвіті Marvel.
 Пітер Паркер (Insomniac Games) — головний герой відеоігри Marvel's Spider-Man 2018 року.
 Пітер Паркер — персонаж британської серії дитячих коміксів «Денді».

Див. також 

 Піт Паркер (1895–1991), диктор канадського радіо
 Будинок Пітера Паркера